Un cabas est un sac à provisions aplati à deux anses, un « tote bag » y est assimilable.

Patronyme
 Andrés Cabas, chanteur colombien.

Toponyme
 Cabas, ancienne commune française du Gers, aujourd'hui intégrée à Cabas-Loumassès